Ел Милагро има више значења:

 Ел Милагро (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Милагро, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Милагро (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Милагро (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Милагро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро, Ел Бамбино (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Милагро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Милагро (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Милагро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Милагро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро, Гверо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро, Гранха Авикола (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро, Ел Полко (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро, Сан Франсиско (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Милагро (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Милагро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро, Сан Педрито ел Соч (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Милагро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро, Ел Сауз (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро, Валензуела (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро, Контрајербас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Милагро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Милагро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Милагро (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Милагро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро, Ел Верхел (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Милагро (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Милагро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Милагро (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Милагро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Милагро (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Милагро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Милагро (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Милагро (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Милагро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Милагро (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро, Ел Милагро Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро, Ретамита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро, Мартин Оваље Перез (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Милагро (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Милагро (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Милагро (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Милагро (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Милагро (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Милагро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Милагро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Милагро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Милагро (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Милагро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Милагро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Милагро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Милагро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро, Педро Гарсија Наваро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Милагро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Милагро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро, Ел Форастеро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро, Ное Барера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро, Ел Тапон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Милагро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро, Ел Кучиљо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро, Ла Чупароса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро, Антонио Моктезума (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Милагро (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Милагро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Милагро, Вињедос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Милагро (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Милагро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Милагро, Тирсо Рејес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику